Bois (frz.: Holz, auch kleiner Wald oder Baumbestand) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bois (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Le Bois im Département Savoie

mit Namenszusatz:
 Bois-Anzeray im Département Eure
 Bois-Arnault im Département Eure
 Boisbergues im Département Somme
 Bois-Bernard im Département Pas-de-Calais
 Bois-Colombes im Département Hauts-de-Seine
 Bois-d’Amont (Jura) im Département Jura
 Bois-d’Arcy (Yonne) im Département Yonne
 Bois-d’Arcy (Yvelines) im Département Yvelines
 Bois-de-Céné im Département Vendée
 Bois-de-Champ im Département Vosges
 Bois-de-Gand im Département Jura
 Bois-de-la-Pierre im Département Haute-Garonne
 Bois-d’Ennebourg im Département Seine-Maritime
 Le Bois-d’Oingt im Département Rhône
 Bois-Grenier im Département Nord
 Bois-Guilbert im Département Seine-Maritime
 Bois-Guillaume im Département Seine-Maritime
 Le Bois-Hellain im Département Eure
 Bois-Héroult im Département Seine-Maritime
 Bois-Herpin im Département Essonne
 Bois-Himont im Département Seine-Maritime
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen im Département Eure
 Bois-le-Roi (Eure) im Département Eure
 Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Bois-lès-Pargny im Département Aisne
 Bois-l’Évêque im Département Seine-Maritime
 Bois-Normand-près-Lyre im Département Eure
 Le Bois-Plage-en-Ré im Département Charente-Maritime
 Le Bois-Robert im Département Seine-Maritime
 Bois-Sainte-Marie im Département Saône-et-Loire

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Bois-Guillaume im Département Seine-Maritime

Bois ist der Name einer Gemeinde in der Schweiz:
 Bois-d’Amont FR, Gemeinde (ab 1. Januar 2021) im Kanton Fribourg, Schweiz

Bois ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas du Bois (* 1956), deutscher Gynäkologe und Onkologe
 Cécile Bois (* 1971), französische Schauspielerin
 Curt Bois (1901–1991), deutscher Schauspieler
 Danny Bois (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Désiré Bois (1856–1946), französischer Botaniker
 Emil du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe und theoretischer Mediziner
 Fanny du Bois-Reymond (1891–1990), deutsche Gärtnerin, Psychoanalytikerin und Übersetzerin
 Guy Bois (1934–2019), französischer Historiker, Mediävist und Hochschullehrer
 Henri Bois (1862–1924), französischer protestantischer Theologe
 Ilse Bois (1896–1960), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Parodistin
 John Bois (1560–1643), englischer Bibelübersetzer
 Lili du Bois-Reymond (1864–1948), deutsche Schriftstellerin
 Louis du Bois († 1699), französischer Militär, Grand Bailli von Touraine
 Louis Thomas du Bois (1668–1742), französischer Adliger und Militär
 Marcel Bois (* 1978), deutscher Historiker
 Mathieu Bois (* 1988), kanadischer Schwimmer
 Paul du Bois-Reymond (1831–1889), deutscher Mathematiker
 William del Bois († 1232), schottischer Geistlicher und Minister
 Yve-Alain Bois (* 1952), algerischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Bois de Boulogne
 Du Bois, Dubois
 Les Bois
 Boys
 Boyce
 Beus
 Beuß
 Beuys